Les mots paludosus (masculin), paludosa (féminin) et paludosum (neutre) sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « marécageux ».

En taxonomie, ces mots sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales vivant dans les marais. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : paludosus, paludosa, paludosum.

Notes et références 

Épithète spécifique